likwidator – osoba mianowana na funkcję związaną z likwidowaniem przedsiębiorstwa, spółki, organizacji itp.
 likwidator szkód – osoba pracująca na stanowisku o takiej nazwie w firmach ubezpieczeniowych
 Likwidator – polski komiks autorstwa Ryszarda Dąbrowskiego wydany po raz pierwszy w 1995 r.
 Likwidator – amerykański film sensacyjny z 2013 r.
 likwidator – to nazwa nadana w ZSRR grupie około 800 tysięcy ludzi, którzy byli odpowiedzialni za likwidację skutków katastrofy w Czarnobylu na miejscu zdarzenia.